Кен Калласте (, при рождении — Кен Акерта (); 31 августа 1988, Таллин) — эстонский футболист, левый защитник эстонского клуба «Флора» и национальной сборной Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды таллинской «Флоры». С 16-летнего возраста выступал на взрослом уровне за команды, входившие в систему «Флоры» — «Лелле», «Тервис», «Валга», «Тулевик». В Мейстрилиге дебютировал в составе «Валги» 12 марта 2006 года в матче против «Маага». 9 июля 2006 года сыграл первый матч в чемпионате за основной состав «Флоры», против «Левадии». За «Флору» выступал до конца 2009 года.

В 2010 году перешёл в «Нымме Калью», где стал твёрдым игроком основного состава. За следующие шесть сезонов сыграл 213 матчей в чемпионате Эстонии, пропустив только три игры. С мая 2010 по июль 2013 года отыграл 116 матчей подряд без замен, за что получил прозвище «Железный человек». В 2012 году со своим клубом стал чемпионом страны, также неоднократно был серебряным и бронзовым призёром.

В декабре 2015 года перешёл в польский «Гурник» (Забже), подписав контракт на полтора года. Дебютировал в высшем дивизионе Польши 13 февраля 2016 года в игре с «Краковией». По итогам сезона 2015/16 «Гурник» вылетел из высшего дивизиона, после чего игрок и клуб расторгли контракт по взаимному согласию.

В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом «Корона» (Кельце). Дебютный матч за клуб сыграл 17 августа 2016 года против «Заглембе» (Любин). 25 ноября 2017 года забил свой первый гол в чемпионате Польши в ворота варшавской «Легии».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Эстонии младших возрастов, начиная с 18 лет.

Дебютировал в национальной сборной Эстонии 1 ноября 2012 года в матче против Омана.

Всего по состоянию на конец 2017 года сыграл 37 матчей за сборную, голов не забивал.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (1): 2012
 Обладатель Кубка Эстонии (3): 2008, 2009, 2015
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2009

Личная жизнь 
Отец — бывший футболист сборной Эстонии Ристо Калласте (род. 1971).

До 2006 года Кен Калласте носил фамилию Акерта. В 2012 году у него родилась дочь.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте 90minut.pl 
 Профиль на сайте ЭФС 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Корона»